Отважная:

 Отважная — станица в Краснодарском крае.
 Отважная — собака-космонавт.
 «Отважная» () — американо-австралийский художественный фильм 2007 года.
 «Отважная» () — индийский художественный фильм 2014 года.

См. также 
 Отважный (страница значений)
 Отважное